Nebun poate fi:

Nebun, alienat, dement, smintit, țâcnit
Nebun (șah)
Nebunie, boală psihică
Podul nebun poezie de Nichita Stănescu
Nebun după tine un sitcom american produs de televiziunea NBC
Memoriilor unui nebun de Gustave Flaubert
„Mullahul Nebun” din Somalia Britanică